Греция на Летних Олимпийских играх 1924 года в Париже был представлен 39 спортсменами (38 мужчин, 1 женщина). Греческие спортсмены не получили ни одной медали, но олимпийским чемпионом стал Константинос Димитриадис, выигравший конкурс скульптур с работой Finnish Discus Thrower.

Результаты соревнований

Бокс 

 Спортсменов — 1

Борьба 

Спортсменов — 2
Греко-римская борьба

Водные виды спорта

Водное поло 

 1 раунд

Плавание 

Спортсменов — 1
Мужчины

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 12

Стрельба 

 Спортсменов — 7

Теннис 

Спортсменов — 3
Мужчины

Женщины

Микст

Фехтование 

Спортсменов — 6

Примечания

Ссылки 
 Greece at the 1924 Paris Summer Games 

1924 год в Греции
Страны на летних Олимпийских играх 1924 года